Intermezzo kan syfta på:

 Intermezzo – inom musik något som händer tidsmässigt emellan något annat
 Intermezzo – ett taktiskt schackmotiv, se mellandrag
 Intermezzo (film, 1936) – en svensk film från 1936 i regi av Gustaf Molander
 Intermezzo (film, 1939) – en amerikansk film från 1939 i regi av Gregory Ratoff, originaltitel Intermezzo: A Love Story
 Intermezzo (låt av jj) – en låt från 2009 av bandet jj på albumet Jj n° 2
 Intermezzo (musikalbum) – ett självbetitlat musikalbum från den svenska musikgruppen Intermezzo från 1979
 Intermezzo (musikgrupp) – ett svenskt åttiotalsband från Stockholm
 Intermezzo (opera) – en opera av Richard Strauss